Thiany Luzmelvy Julio Godoy (nació el 15 de septiembre de 1999), también conocida como Thiany, es una modelo venezolano. Nacida en Caracas, Venezuela, comenzó su carrera como modelo a los 16 años, en el 2021 debutó como modelo en Bogotá, Colombia, el 3 de diciembre del 2022 se ubicó entre los 5 primeros en la pasarela Fashion House organizada por el Centro Comercial Titan. Plaza un evento organizado por Belky Arizala . Thiany ha aparecido en numerosas campañas, sesiones de fotos y anuncios de alta moda . Thiany ha sido invitada a participar en Colombia Fashion Week Colombiamoda 2023.

Primeros años 
Nacida en Caracas, Venezuela en 1999, Thiany mostró su interés por el modelaje a temprana edad, con sus raíces colombianas y venezolanas desarrolló una figura asombrosa, así como inteligencia y amabilidad.

Thiany sueña con algún día ser participante y quizás ganadora del certamen de Miss Venezuela .

Vida personal 
Después de graduarse de la escuela secundaria, Thiany estudió para convertirse en enfermera, pero no terminó debido a las dificultades creadas por la situación socioeconómica en Venezuela .

En 2017 nació su hijo Reybeth y Thiany dedicó su tiempo a cuidarlo, a finales de 2018 decidió emigrar al vecino país de Colombia, en busca de una mejor vida para ambos.

Meses antes de la pandemia del Covid 19, conoció a John Alejandro Castro, un ejecutivo que trabajaba en una empresa estadounidense Forbes 500, se enamoraron casi de inmediato y en septiembre de 2022, John le propuso matrimonio a Thiany frente a toda su familia en la casa que ella usaba para vivir en Caracas, Venezuela en el barrio de Chacao . La pareja había sido inseparable desde entonces, siendo Reybeth la principal prioridad de la pareja.

Se graduó del Inscap a finales de 2021, donde estudió Recursos Humanos con mención en el Cuadro de Honor por sus logros.

Vida profesional 
Comenzó su carrera como modelo en 2020 cuando se unió a Tayrovision Modelando en Bogotá, Colombia, en 2022 se unió a la reconocida top model colombiana Belky Arizala donde actualmente avanza en su carrera con la agencia de modelos Bagency Colombia.

Ha sido el rostro de varios anuncios y campañas de ropa, gafas de sol y zapatos, así como muchas pasarelas.

Filantropía 
Ha estado involucrada en varios eventos de Beneficencia, en el 2022 participó en el evento El Alma no tiene Color, una pasarela creada por la fundación del mismo nombre, para ayudar a varias organizaciones de beneficencia alrededor de la ciudad de Bogotá, organizada por el Centro Comercial Titán organizaciones Niños con cáncer, organizaciones de niños quemados entre otras.

Referencias